Монмут — фамилия и топоним.

Фамилия 

 Гальфрид Монмутский — священник и писатель,заложивший основы артуровской традиции в известном сегодня виде.
 Томас Монмутский — валлиец, монах бенедиктинского монастыря в Норфолке, автор «Жизнь и чудеса святого Уильяма из Норвича».

Топоним 
 Монмут — город в юго-восточном Уэльсе, Великобритания.
 Монмут — город в штате Орегон, США.
 Монмут — замок в Уэльсе.
 Монмут — округ штата Нью-Джерси, США.
 Монмутшир — унитарная административная единица Уэльса (округ) со статусом графства.

Титулы 

 Граф Монмут  — аристократический титул, созданный дважды в системе Пэрства Англии.
 Герцог Монмут — титул в Англии.
 Герцог Монмут (1649-1685) — Джеймс Скотт, первый и последний герцог Монмут.

Другое 
 Монмутский монастырь —  монастырь бенедиктцев, включает в себя остатки монастырских построек, переданных Монастырской церкви святой Марии.
 Монмутский музей — музей в Монмуте, юго-восточный Уэльс.
 Монмутская шапка — модный головной шерстяной убор XV—XVIII веков.